Argun
 Argun – città della Cecenia
 Argun – fiume

Pagine correlate 

 Argun'
 Arghun